Se conoce como perspectiva top-down (perspectiva arriba-abajo), también conocida como vista ojo de ave, vista de pájaro, vista elevada o vista de helicóptero, a un ángulo de cámara utilizado en los videojuegos que muestra al jugador y al área circundante desde arriba. Se utiliza más comúnmente en los videojuegos de rol o de acción de 2D y en los juegos de construcción y administración, como Civilization y Railroad Tycoon. También se usa en algunas juegos de acción como las primeras versiones de Grand Theft Auto.

Las vistas top-down están implementadas típicamente usando proyecciones ortográficas o isométricas. En la ortográfica, una de las más simples de computar, uno simplemente sigue la coordinada hacia arriba y usa los otros dos puntos del plano horizontal para moverse. La isométrica se hizo más familiar por los primeros juegos de Sims y varos juegos de estrategia al estilo de Command and Conquer. Esta proyección esencialmente hace que las líneas paralelas continúen al infinito. Las paredes se proyectaban como rectángulos que se texturaban fácilmente. Hoy en día, las proyecciones isométricas se usan típicamente para sugerir juegos retro dentro del diseño gráfico.

Ejemplos 
 La mayoría de los videojuegos de Pokémon se encuentran en esta perspectiva.
 Todos los Frogger, excepto por Frogger 3D.
 La mayoría de los videojuegos de rol de 8- y 16-bit.
 El popular juego web Agar.io se encuentra en esta perspectiva.

Sistema de juego de los videojuegos
en:Video game graphics#Top-down perspective